Куза Вода има више значења:

 Куза Вода (Ботошани), насеље у округу Ботошани у Румунији
 Куза Вода (Салча Тудор), насеље у округу Браила у Румунији
 Куза Вода (Станкуца), насеље у округу Браила у Румунији
 Куза Вода (Дамбовица), насеље у округу Дамбовица у Румунији
 Куза Вода (Галац), насеље у округу Галац у Румунији
 Куза Вода (Поприкани), насеље у округу Јаши у Румунији
 Куза Вода (Ипателе), насеље у округу Јаши у Румунији
 Куза Вода (Калараш), насеље у округу Калараш у Румунији
 Куза Вода (Констанца), насеље у округу Констанца у Румунији
 Куза Вода (Олт), насеље у округу Олт у Румунији
 Општина Куза Вода (Галац), општина у округу Галац у Румунији
 Општина Куза Вода (Калараш), општина у округу Калараш у Румунији
 Општина Куза Вода (Констанца), општина у округу Констанца у Румунији